

Малоалександровка — село, Аккольський район, Акмолинська область

Малоалександровка — село, Белебеївський район, Башкортостан

Див. також 
 Александровка
 Малоолександрівка